Dimai ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Dimai (1962–2019), italienischer Amateurastronom
 Angelo Dimai (1819–1880) (1819–1880), Ampezzaner Bergsteiger
 Angelo Dimai (1900–1985) (1900–1985), italienischer Bergführer und Bergsteiger
 Antonio Dimai (1866–1948), italienisch-österreichischer Bergführer und Bergsteiger
 Carlo Dimai (1935–2018), italienischer Bobfahrer
 Fulgenzio Dimai (1821–1904), Ampezzaner Bergsteiger und Bergführer
 Giuseppe Dimai (1903–1946), italienischer Bergführer und Bergsteiger
 Paolino Dimai (1931–?), italienischer Eisschnellläufer

Dimai steht für:
 eine antike Siedlung im ägyptischen Fayyum-Becken, siehe Soknopaiu Nesos
 (25276) Dimai, Asteroid des Hauptgürtels